Влади́мир Фёдорович Не́стеров:
 Нестеров, Владимир Фёдорович (1920—1982) — старший сержант, Герой Советского Союза.
 Нестеров, Владимир Фёдорович (1921—2003) — генерал-майор, Герой Советского Союза.